EWB oder E. W. B. steht als Abkürzung für:

 Einzelwertberichtigung, Begriff aus der Finanzwirtschaft
 Electronic Wedge Brake, engl. für elektronisch geregelte Keilbremse
 Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH der Stadtwerke Bruchsal
 Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH in Bünde, Nordrhein-Westfalen
 Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH in Bautzen, Sachsen
 Energie Wasser Bern, Versorgungsunternehmen der Stadt Bern, Schweiz
 Engineers Without Borders Ingenieure ohne Grenzen e.V., gemeinnützige Hilfsorganisation 
 Erwerbsberechtigter, im Sinne des Waffenrechtes Inhaber einer Waffenbesitzkarte
 EWB Cars, ehemaliger niederländischer Automobilhersteller
 Regionalflughafen New Bedford, Bundesstaat Massachusetts, USA nach dem IATA-Code
 Emil Werner Baule (1870–1953), deutscher Architekt, Designer, Grafiker, Illustrator, Kunstgewerbler und Maler, Pionier der modernen Werbegrafik

EWB